Caroline Sidney Abady – attrice e produttrice televisiva statunitense
 Shy Abady – artista israeliano
 Temple Abady – compositore inglese